Valea Poienii ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Valea Poienii (Bucium), Dorf im Kreis Alba
 Valea Poienii (Râmeț), Dorf im Kreis Alba
 Valea Poienii (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea Poienii (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Valea Poienii (Prahova), Dorf im Kreis Prahova